Seznam armad z zaporedno številko 1.

Seznam 
 1. armada (ZDA)
 1. zavezniška zračnoprevozna armada
 1. armada (Združeno kraljestvo)
 1. armada (Francija)
 1. armada (Nemški imperij)
 1. armada (Avstro-Ogrska)
 1. soška armada
 1. armada (Japonski imperij)
 1. armada (Grčija)
 1. armada (Avstralija)
 1. armada (Bolgarija)
 1. kanadska armada
 1. armada (Kitajska)
 1. armada (Madžarska)
 1. padalska armada (Wehrmacht)
 1. armada (Wehrmacht)
 1. tankovska armada (Wehrmacht)
 1. armada (Nemški imperij)
 1. armada (Kraljevina Italija)
 1. armada (Otomanski imperij)
 1. armada (Madžarska)
 1. armada (Romunija)
 1. armada (Ruski imperij)
 1. zahodna armada (Ruski imperij)
 1. armada (Kraljevina Srbija)
 1. armada (Turčija)
 1. armada (Kraljevina Jugoslavija)
 1. armada (JLA)
 1. poljska armada
 1. armada (ZSSR)
 1. gardna armada (ZSSR)
 1. tankovska armada (ZSSR)
 1. udarna armada (ZSSR)
 1. konjeniška armada (ZSSR)
 1. deminerska armada (ZSSR)
 1. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 1. zračna armada (Japonski imperij)
 1. zračna armada (ZDA)
 1. zračna armada (ZSSR)
 1. bombniška zračna armada (ZSSR)

Glej tudi